Schopenhauer: (eller midttysk): schōpenhower, kan oversættes med "fremstilleren af sleve" kan henvise til:
 Arthur Schopenhauer, en tysk filosof
 Johanna (Henrietta) Schopenhauer, en tysk forfatter og mor til Arthur Schopenhauer
 7015 Schopenhauer, en asteroide

Nedertyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne